Фёдор Ме́льников:
 Мельников, Фёдор Евфимьевич (1874—1960) — русский старообрядец, начётчик, духовный писатель-апологет.
 Мельников, Фёдор Маркович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Фёдор Николаевич (1885—1938) — российский революционер, советский партийный деятель.